Актом о местном управлении 1994 года, утверждённым Парламентом Великобритании, Уэльс разделён на 22 унитарные административные единицы (округа). В их число входят: 9 графств, 3 города со статусом сити и 10 городов-графств. Унитарные единицы, несмотря на разницу в наименовании статуса, имеют равные права.

Некоторые наименования областей Уэльса отличаются от тех, которые были определены Актом 1994 года. Следующие изменения внесены Актом 1996 года и действуют со 2 апреля 1996 года:
 Округ «Аберконуи-энд-Колуин» переименована в Конуи;
 Округ «Англси» — в Айл-оф-Англси;
 Округ «Карнарвоншир и Мерионетшир» — в Гуинет;
 Округ «Кардиганшир» — в Кередигион;
 Округ «Нит-энд-Порт-Толбот» — в Нит-Порт-Толбот.

Округа Уэльса 
Области являются графствами, если не помечены * (для городов) или † (для городов-графств)

См. также 
 Административное деление Великобритании
 Традиционные графства Уэльса

Примечания

Ссылки 
 Текст Акта о местном управлении 1994 г. на сайте OPSI